Оно не является простым числом, а относительно последовательности простых чисел расположено между 113 и 127.123 является последовательности цифр 1,2,3.
 123 день в году — 3 мая (в високосный год — 2 мая)

В математике 
 123 — нечётное трёхзначное (в десятичной системе счисления) число. Квадрат числа 123 равен 15129.
 123 — составное число, факторизуется в виде 123 = 3 * 41; таким образом, 123 является 42-м полупростым числом. Натуральные делители: 1, 3, 41, 123. Признак делимости: делимость на 123 равносильна одновременной делимости на 3 и на 41.
 Цифры этого числа образуют арифметическую прогрессию с разностью 1. Сумма цифр этого числа равна их произведению (1 + 2 + 3 = 1 * 2 * 3 = 6).
 123 является 11-м числом Люка.
 Злое число
 Недостаточное число

В науке 
 Атомный номер унбитрия
 Номер астероида Брунхильда
 Один из кодов ГИБДД Краснодарского края

В Библии 
 123 — в книге Ездры () число возвратившихся из вавилонского пленения уроженцев города Вифлеема.
 123 — в книге Неемии () число возвратившихся из плена жителей Вефиля и Гая, тогда как в книге Ездры () их 223.
 123 — во Второй книге Ездры () число отправленных на строительство Иерусалима сынов Вефломонских.

В массовой культуре 
 Фильм «Опасные пассажиры поезда 123» 1974 года и его ремейк 2009 года (боевик, США)

В других областях 
 123 год, 123 год до н. э.
 ASCII-код символа "{".
 Через 123 порт работает протокол NTP.

См. также 
 123-й меридиан

Примечания

Литература

Ссылки 
 Число 123  / сайт AboutNumber.ru
 Свойства числа 123  / сайт «Империя чисел»
 Число 123 в деталях
 Число 123 // «Математическая ассоциация Америки»
 Склонение 123 по падежам